De Deense voetbalbeker 2014–15 (Deens: DBU Pokalen) was de 61ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 2 augustus 2014 en eindigde op donderdag 14 mei 2015 met de finale in het Parken Stadion (24.095 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Dennis Mogensen. FC Kopenhagen won in eigen stadion de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-2 te winnen van FC Vestsjælland. Het beslissende doelpunt kwam in de verlenging op naam van jeugdspeler Brandur Olsen.

Schema

Zie ook
Superligaen 2014/15
Deens voetbalelftal in 2014
Deens voetbalelftal in 2015

Bekervoetbal 2014/15
2015